Пфеллер () — немецкая фамилия.

 Пфеллер, Владимир Филиппович (1803—1885) — русский государственный деятель, Архангельский, Подольский и Вологодский губернатор, действительный статский советник.
 Пфеллер, Филипп Иванович (1750—1839) — русский врач, профессор Московского медицинского училища, действительный статский советник, отец В.Ф. Пфелелра.

См. также 
 Преллер
 Пеллер
 Пфаллер, Роберт